Formey ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Formey (1844–1901), deutscher Geistlicher und Dichter
 Jean Henri Samuel Formey (1711–1797), deutscher Theologe, Philosoph und Historiker
 Johann Ludwig Formey (1766–1823), deutscher Mediziner